Garry Bocaly (Schœlcher, 19 de Abril de 1988) é um futebolista francês que atua como zagueiro. Atualmente, defende o Arles Avignon.

Títulos 
 Marseille
  Ligue 1: 2009-10
 Montpellier
  Ligue 1: 2011-12

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da França
Futebolistas do Olympique de Marseille
Futebolistas do Montpellier Hérault Sport Club